Technika:
 „Jastrieb” – rosyjski niszczyciel typu Sokoł z końca XIX wieku (od 1902 roku „Procznyj”)
 „Jastrieb” – rosyjski, a następnie radziecki patrolowiec z XX wieku
 „Jastrieb” – radziecki patrolowiec z okresu II wojny światowej
 Jastrieb – radziecki skafander kosmiczny
 Soko J-21 Jastreb – jugosłowiański lekki samolot szturmowy z lat 60. XX wieku

Zobacz też 
 Jastrząb